Hpyeng an kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Södra P'yŏngan, provins, 
 Norra P'yŏngan, provins, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar